Али Мири (; 1 августа 1995 года, Урмия, Иран) — иранский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории до 89 кг. Серебряный призёр чемпионатов мира и Азии.

Карьера 
Дебютировал на международной арене в 2015 году на молодежном чемпионате мира во Вроцлаве, где выступал в весовой категории до 77 кг и занял 2 место с результатом 332 кг. 

В 2017 году завоевал бронзовую медаль на Азиатских играх в помещениях в весовой категории до 85 кг.

В 2019 году на чемпионате Азии в Нинбо завоевал серебро в весовой категории до 89 кг с результатом 366 кг (161 кг в рывке и 205 кг в толчке).

На чемпионате мира в Паттайе Али Мири завоевал серебряную медаль в весовой категории до 89 кг, показав итоговый результат 374 кг.

Выступает за клуб West Azerbaijan Weightlifting Team.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IWF 
 IWRP - profile

Тяжелоатлеты Ирана